Burg Rhena steht für folgende geographische Objekte in der Stadt Korbach, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen:

 Ältere Burg Rhena
 Wasserburg Rhena